FIS Cup w skokach narciarskich, rzadziej Puchar FIS – cykl zawodów skoków najniższej rangi wśród rozgrywek organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).

FIS Cup został wprowadzony po to, aby młodzi zawodnicy mieli łatwiejszą drogę do Pucharu Świata, albowiem tę dyscyplinę sportu uprawia coraz więcej osób i nie wszyscy mają szansę na pokazanie się na międzynarodowej arenie. Puchar stwarza możliwości stopniowego awansu do PŚ – od Pucharu FIS, przez Puchar Kontynentalny do Pucharu Świata.

Zasady są w większości takie same jak w zawodach wyższej rangi. Może jednak odbywać się kilka konkursów naraz w różnych miejscach. Aby wyniki zawodów były zaliczane do klasyfikacji generalnej, muszą wystartować zawodnicy z co najmniej pięciu krajów w odróżnieniu do Pucharu Świata oraz Letniego Grand Prix.

Pierwsze w historii zawody Pucharu FIS odbyły się 17 września 2005 we włoskiej miejscowości Predazzo, na skoczni K-95. Ich tryumfatorem został Mario Innauer z Austrii, późniejszy zwycięzca klasyfikacji końcowej.

Koordynatorzy Pucharu FIS 
  Ueli Forrer (2012–2020)
  Christian Kathol (2020–2022)
  Hubert Mathis (od 2022)

Zwycięzcy

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Najwięcej razy na podium klasyfikacji generalnej według państw 
Stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach FIS Cup 
Stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Najwięcej miejsc na podium w konkursach FIS Cup 
Stan na 22 grudnia 2019 po konkursie w  Oberwiesenthal

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 Cup Standings

Linki zewnętrzne